Acumulação pode significar:

Matemática
 Operação básica da Adição

Economia
 Acumulação primitiva, periodo inicial de um sistema econômico
 Acumulação socialista primitiva, período inicial do sistema socialista
 Etapa primária do socialismo, fase onde ocorre a acumulação no sistema socialista

Desambiguação